Hüingsen ist ein Ortsteil der Stadt:

 Hemer in Nordrhein-Westfalen, siehe Hüingsen (Hemer)
 Menden in Nordrhein-Westfalen, siehe Hüingsen (Menden)